Unterbrunn ist der Ortsname von

 Unterbrunn (Ebensfeld), Ortsteil des Marktes Ebensfeld, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Unterbrunn (Gauting), Ortsteil der Gemeinde Gauting, Landkreis Starnberg, Bayern
 Unterbrunn (Holzheim am Forst), Ortsteil der Gemeinde Holzheim am Forst, Landkreis Regensburg, Bayern